Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Bryan e Bob Bryan che hanno battuto in finale Kevin Kim e Luke Smith 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (Campioni)
 Matthew Breen /  Brandon Coupe (primo turno)

 Kyle Spencer /  Mitch Sprengelmeyer (semifinali)
 Kelly Gullett /  Jeff Williams (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2000